Ел Паралито има више значења:

 Ел Паралито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Паралито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Паралито (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паралито (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паралито (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Паралито (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Паралито (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Паралито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику